Никола́й Климо́вский — имя следующих персоналий:
* Климовский, Николай Афанасьевич (1910—2004) — Герой Советского Союза.
 Климовский, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 1252; 26 ноября 1795.